est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique 
 Acide trihydroxybenzoïque
 acide 2,3,4-trihydroxybenzoïque ou acide pyrogallolcarboxylique, numéro CAS 
 acide 2,3,5-trihydroxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 2,3,6-trihydroxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 2,4,5-trihydroxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 2,4,6-trihydroxybenzoïque ou acide phloroglucinique, numéro CAS 
 acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque ou acide gallique, numéro CAS 
 Acide méthylfuranedicarboxylique
 acide 2-méthylfurane-3,4-dicarboxylique, numéro CAS 
 acide 2-méthylfurane-3,5-dicarboxylique, numéro CAS 
 acide 3-méthylfurane-2,4-dicarboxylique, numéro CAS 
 acide 3-méthylfurane-2,5-dicarboxylique, numéro CAS 
 acide 4-méthylfurane-2,3-dicarboxylique, numéro CAS 
 Acide (carboxyméthyl)furanecarboxylique
 acide 3-(carboxyméthyl)furane-2-carboxylique, numéro CAS 
 acide 4-(carboxyméthyl)furane-2-carboxylique, numéro CAS 
 acide 5-(carboxyméthyl)furane-2-carboxylique, numéro CAS 
 acide 2-(carboxyméthyl)furane-3-carboxylique, numéro CAS 
 acide 5-(carboxyméthyl)furane-3-carboxylique, numéro CAS 
 acide 4-(carboxyméthyl)furane-3-carboxylique, numéro CAS 
 acide 4-oxohepta-2,5-diènedioïque, numéro CAS 
 acide 5-méthoxy-4-oxo-4H-pyrane-2-carboxylique, numéro CAS 
 Ester carboxylique
 2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyrane-4-carboxylate de méthyle, numéro CAS 
 '''acétate de 6-hydroxy-2-oxo-2H-pyran-4-yle